Дунканнон (; , «крепость Каннона») — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэксфорд (провинция Ленстер).

Демография 
Население — 291 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 303 человека.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Уэксфорд